Kronan (fietsen), een Zweeds fietsenmerk
 Kronan (Vellinge), een plaats in de Zweedse provincie Skåne län
 Kronan (Luleå), stadsdeel van de Zweedse stad Luleå